Opéra Énergie est une entreprise française créée en 2014 par Nicolas Chevallier, Jean-Sébastien Degouve et Julien Teddé.

C’est un courtier en énergie qui accompagne les entreprises et collectivités dans le choix de leur offre de fourniture d'énergie (gaz naturel et électricité).

Ce métier s’est développé en France, à la suite de l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie, et sur le modèle d’autres pays, en particulier le Royaume-Uni.

Historique 
Opéra Énergie a été créée en 2014 à Lyon par trois spécialistes du marché de l’énergie : Jean-Sébastien Degouve, Julien Teddé et Nicolas Chevallier. En décembre 2016, l’entreprise lève 1 million d’euros afin de financer son développement.

Dans le cadre du label French Tech, elle est titulaire du "Pass French Tech" en 2017 puis du "Scale Up Excellence" en 2021

Opéra Energie publie chaque année un observatoire des prix de l’électricité pour les entreprises.

En 2021, elle figure à la  du palmarès des « champions de la croissance » établi en France par Les Échos et au niveau européen par le Financial Times

En juin 2021, le CLEEE  et la FNCCR-Territoire d’Energie positionnent Opéra Energie au sommet de leur baromètre 2020 des prestataires en énergie. Ce baromètre est issu d’une enquête auprès des grands consommateurs du secteur.

Notes et références 

Entreprise de l'énergie ayant son siège en France
Entreprise fondée en 2014